Нижче наведено список 116 муніципалітетів провінції Больцано. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Больцано